Brandstätten ist der Name folgender Orte:

 Brandstätten (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft in der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Brandstätten (Gemeinde Taiskirchen), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:

Brandstetten, Brandstett, Brandstätt